Enfield, districte de Londres, Regne Unit.
 Enfield (Carolina del Nord)
 Enfield (Connecticut)
 Enfield (Illinois)
 Enfield (Maine)
 Enfield (Nova Hampshire)